

Населені пункти та їхні частини

 Дилево — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дилево — село в гміні Ковалево-Поморське Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дилево — село в гміні Кадзідло Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Дилево — село в гміні Сипнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Дилево — осада в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки